Gminy w USA:
 Carr (ang. Carr Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Carr (ang. Carr Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Carr (ang. Carr Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham

Biografie:
 Alan Carr – brytyjski komik i osobowość telewizyjna
 Benjamin Carr – amerykański kompozytor
 Edward Hallett Carr – brytyjski historyk
 Ezra Carr – amerykański profesor nauk o Ziemi
 Jimmy Carr – brytyjski komik
 Stephen Carr – irlandzki piłkarz